Van Wert kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Van Wert (Iowa)
Van Wert (Ohio)